Мисс Вселенная 1966 () — 15-й ежегодный конкурс красоты, проводился 16 июля 1966 года в Miami Beach Auditorium, Майами-Бич, Флорида, США. За победу на нём соревновалось 58 претенденток. Победительницей стала представительница Швеции, 18-летняя Маргарета Арвидссон.

Результаты

Места

Специальные награды

Судьи 

 Сигмар Бернадотте
 Энтони Делано
 Филипе Хилсман

 Донг Кингман
 Суки Неманхаман
 Эрл Уилсон
 Арми Куусела

Участницы

См. также 
 Мисс Мира 1966
 Мисс Интернешнл 1966 (Не проводился)

Ссылки 
 Судьи

1966
События 16 июля
Июль 1966 года
1966 год во Флориде
Майами-Бич